Chen Zude (,  – ) était un joueur de go professionnel chinois ; il était également président de la Fédération chinoise des échecs.

Carrière  comme joueur  de go 
Chen Zude est l'un des joueurs chinois les plus titrés. Bien qu'il n'ait pas en fait inventé le  (il l'aurait découvert dans un groupe de travail organisé par ), c'est son utilisation par Chen Zude qui le rendit célèbre sous ce nom.

Zude était président de la Zhongguo Qiyuan, ainsi que  de l'association chinoise de weiqi entre 1992 et 2003. 

Zude est le premier joueur chinois  à avoir atteint le rang de  à l'époque moderne (il fut nommé à ce rang en 1982).

Références

Liens externes 
 
 
Profil sur GoBase.org

Naissance à Shanghai
Naissance en février 1944
Décès en novembre 2012
Joueur de go chinois
Joueur chinois d'échecs
Décès à 68 ans
Mort d'un cancer en Chine
Décès à Pékin